Název Židovský potok má více vodních toků:

 Židovský potok (přítok Čertovy vody) – levostranný přítok Čertovy vody v okrese Prachatice a v Německu ve spolkové zemi Bavorsko v zemském okrese Freyung-Grafenau
 Židovský potok (přítok Marovky) – pravostranný přítok Marovky na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Židovský potok (přítok Podrožného potoka) – levostranný přítok Podrožného potoka na Slovensku v okrese Bardejov